Бардако́в () — російське прізвище.

Відомі носії 
</noinclude>
 Бардаков (Бардов) Василь Гаврилович (нар. 1948) — український лікар-гігієніст, метеокліматолог, член-кореспондент Національної академії медичних наук України.
 Бардаков Максим Володимирович — капітан Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Бардаков Павло Олексійович (нар. 1979) — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня (2016).

Жінки 

</noinclude>